YPW steht für:
 Flughafen Powell River, Powell River, British Columbia, Kanada (IATA-Code)

ypw steht für:
 Puwa Yi, eine der Lolo-Sprachen

Abkürzung